When a Man Sees Red – film del 1917 diretto da Frank Lloyd
When a Man Sees Red – film del 1934 diretto da Alan James